Betörő az albérlőm - 1955-ben bemutatott angol film, rendezte Alexander Mackendrick.
 Betörő az albérlőm - 2004-ben bemutatott amerikai film, rendezte Ethan és Joel Coen. Az 1955-ös film feldolgozása.